La stagione 1949-50 dei Syracuse Nationals fu la 1ª nella NBA per la franchigia.

I Syracuse Nationals vinsero la Eastern Division con un record di 51-13. Nei play-off vinsero la semifinale di division con i Philadelphia Warriors (2-0), la finale di division con i New York Knicks (2-1), perdendo poi la finale per il titolo con i Minneapolis Lakers (4-2).

Classifica

Roster

Staff tecnico 
Allenatore: Al Cervi

Collegamenti esterni 

Stagione 1949-1950 delle squadre di pallacanestro
1949-1950